Отвраще́ние:

 Отвращение — отрицательно окрашенное чувство.
 «Отвращение» — фильм Романа Полански 1965 года.